Szentkirályi Zsigmond (1804–1870) bányamérnök
 Szentkirályi Zsigmond (1893–1942) orvos, bőrgyógyász